Regierung Vlastimil Tusar steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakei:

 Regierung Vlastimil Tusar I (8. Juli 1919 – 25. Mai 1920)
 Regierung Vlastimil Tusar II (25. Mai 1920 – 15. September 1920)